Szwajcaria:
 Reinach – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Kulm
 Reinach – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Arlesheim

Osoby:
 Adolf Reinach – niemiecki filozof
 Joseph Reinach – francuski polityk
 Salomon Reinach – francuski archeolog
 Théodore Reinach – francuski historyk

Inne:
 Reinach – ród